Lumber City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lumber City (Georgia)
 Lumber City (Mifflin County, Pennsylvania)
 Lumber City (Clearfield County, Pennsylvania)